Palestine Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Palestine Township du comté de Woodford dans l'Illinois.
 Palestine Township du comté de Story dans l'Iowa.
 Palestine Township du comté de Cooper dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships